Marktplatzbrunnen steht für
Marktplatzbrunnen (Hechingen) 
Marktplatzbrunnen (Mannheim) 
Marktplatzbrunnen (Basel) 
Marktplatzbrunnen (St. Florian), Linz-Land

Siehe auch:
Marktbrunnen